Brzesko – miasto w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim
 Brzesko – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim
 Brzesko – gromada w powiecie brzeskim, w latach 1954–1956
 Brzesko – gromada w powiecie brzeskim, w latach 1962–1972

 Brzesko – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, w gminie Pyrzyce
 Brzesko – gmina w województwie szczecińskim w latach 1945–1950
 Brzesko – gromada w powiecie pyrzyckim

Zobacz też 
 Brzesko Okocim
 Dekanat Brzesko
 Nowe Brzesko
 Brzesko Nowe – gromada